Großbauer steht für:

 Großbauer, ein landwirtschaftlicher Beruf
 Großbauer (Schach), ein Begriff aus dem Schachjargon

Großbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Großbauer (* 1974), österreichischer Violinist
 Franz Großbauer (1813–1887), österreichischer Forstwirtschaftslehrer
 Maria Großbauer (* 1980), österreichische Musikerin, Autorin und Politikerin

Siehe auch:

 Größbauer